Comment réussir en amour est la bande originale du film homonyme, Comment réussir en amour, de Michel Boisrond, par les Chaussettes noires et Georges Garvarentz. Elle est sortie en 1962 sur le label Barclay.

Liste des titres 
 Toutes les musiques sont de Georges Garvarentz
 Titre 1 à 7 : interprétés par Les Chaussettes noires
 titre 8 à 10 : interprétés par Opéra House Orchestra
 titre 11 : interprété par Eddy Mitchell et Opéra House Orchestra

Annexes

Articles connexes 
 Musique de film

Liens externes 
  L'album sur Soundtrack Collector
  L'album sur Discogs

Notes et références 

Album musical sorti en 1962
Album publié par Polydor
Album d'Eddy Mitchell
Bande originale de film